Aleppo (stad)
 Aleppo (gouvernement)
 Staat Aleppo